Пётр Максимович Зыков () — советский военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, дважды Краснознамёнец (1919, 1924). Генерал-майор (1940).

Биография 
Пётр Зыков родился 14 января 1890 года в селе Гостево (ныне —  Кировской области). С 1909 года работал шахтёром на Андреевском стане Ленских золотых приисков (Бодайбо).

Начало военной службы и гражданская война 
В конце 1911 года был призван на службу в Русскую императорскую армию. Служил рядовым в 17-м Сибирском стрелковом полку, в 1913 году окончил учебную команду этого полка, продолжил службу в ней взводным унтер-офицером. С началом Первой мировой войны — фельдфебель в 5-м Сибирском стрелковом полку. На фронт полк направлен не был и нёс службу в Средней Азии. В период Октябрьской революции 1917 года участвовал в установлении Советской власти в Ашхабаде и в арестах офицеров и генералов Ашхабадского гарнизона, в разоружении не признавших Советскую власть частей. Затем был направлен в Ташкент с отрядом солдат и участвовал в вооружённом восстании в Ташкенте. Весной 1918 года демобилизован в чине старшего унтер-офицера.
 
Вернувшись в родные края, в мае 1918 года вступил в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Служил в 82-м стрелковом полку 10-й стрелковой дивизии помощником командира роты и командиром роты. В ноябре 1919 года полк был передан в состав 18-й стрелковой дивизии и там П. Зыков продолжил службу командиром батальона, помощником командира и заместителем командира полка. Участвовал в боях Гражданской войны на Северном фронте (на псковском и гдовском направлениях), затем против английских интервентов и финских войск (на олонецком направлении). В боях дважды был ранен и один раз контужен. Неоднократно отличался в боях.

Приказом Революционного Военного Совета Республики № 166 в 1919 году командир батальона Пётр Зыков был награждён первым орденом Красного Знамени РСФСР. Приказом Революционного Военного Совета Республики № 335 в 1924 году командир батальона Пётр Зыков вторично был награждён орденом Красного Знамени. Таких дважды кавалеров ордена Красного Знамени тогда во всей Красной Армии было менее 200 человек.

Межвоенное время 
После Гражданской войны продолжил службу в Красной Армии. С июня 1921 года служил инструктором допризывной подготовки в Котельническом уездном военкомате, с января 1924 — помощник уездного военного комиссара. С октября 1927 — командир батальона 2-го Вятского территориального резервного стрелкового полка, с ноября 1929 года — командир 9-го резервного полка. В 1930 году Зыков окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» им. Коминтерна и продолжал командовать тем же полком. С апреля 1933 — командир 4-го отдельного опытного стрелкового полка, с июня 1934 — командир 142-го стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии имени М. И. Калинина Московского военного округа, с марта 1937 — помощник командира 33-й стрелковой дивизии. С июня 1937 года командовал 48-й стрелковой дивизией. С августа 1939 года — помощник командира 47-го стрелкового корпуса Белорусского Особого военного округа. С мая 1940 года — командир 121-й стрелковой дивизии.

В 1938 году был избран депутатом Верховного Совета РСФСР.

Великая Отечественная война 
С первого дня Великой Отечественной войны 121-я стрелковая дивизия вела бой в составе 13-й армии Западного фронта, участвуя в Белостокско-Минском оборонительном сражении. Сначала она держала оборону по восточному берегу реки Щара в районе Слонима, затем с боями отходила на Барановичи, Слуцк, Осиповичи, Старые Дороги. В конце июня дивизия попала в окружение, но 7 июля с боем вырвалась оттуда. После короткого периода пополнения в Новозыбкове дивизия вошла в 13-ю армию Центрального фронта и участвовала в Смоленском оборонительном сражении. В начале битвы за Москву дивизия во второй раз попала в окружение в ходе Орловско-Брянской оборонительной операции в районе Хинельских лесов, но затем вновь прорвалась в расположение своих войск. В начале декабря дивизия участвовала в Елецкой наступательной операции. В феврале 1942 года её передали в состав 40-й армии, где летом в составе Воронежского фронта она участвовала в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции.

С октября 1942 года занимал должность заместителя командующего 60-й армией Воронежского фронта, в декабре вступил в командование 18-м стрелковым корпусом этой же армии. Корпус под его командованием участвовал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операциях. В феврале 1943 года был короткое время заместителем командующего 69-й армией, а в конце февраля вновь стал заместителя командующего 60-й армией Воронежского, Центрального и 1-го Украинского фронтов. Участвовал с ней в Курской битве, в битве за Днепр, в Киевских наступательной и в Киевской оборонительной, в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандомирской наступательных операциях. В октябре 1944 года из-за частых болезней генерал Зыков был освобождён от должности, в ноябре направлен заместителем командующего Львовским военным округом.

Был членом ВКП(б) с 1942 года.

Послевоенный период 
Оставался на той же должности. В июле 1946 года генерал-майор П. М. Зыков был уволен в запас.

Проживал во Львове, руководил военными кафедрами Львовского государственного педагогического института и Львовского сельскохозяйственного института. Скончался 22 сентября 1960 года.

Воинские звания 
 полковник (29.01.1936)
 комбриг (4.11.1939);
 генерал-майор (4.06.1940)

Награды 
 два ордена Ленина (10.01.1944, 21.02.1945)
 пять орденов Красного Знамени (3.08.1919, 14.10.1924, 27.3.1942, 3.11.1944, …)
 орден Суворова 2-й степени (8.02.1943)
 орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (23.9.1944)
 медали.

Примечания

Литература 
 .
 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 5. — М., 2019. — С.25-26.

Фельдфебели (Российская империя)
Участники Гражданской войны в России
Выпускники курсов «Выстрел»
Преподаватели вузов Львова
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Смоленского сражения (1941)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва